

Geografia
 Poro – montagna e altopiano della Calabria
 Poro – municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu

Storia
 Poro – demo dell'antica Attica
 Poro – sovrano indiano contro cui combatté Alessandro Magno

Scienza
 Poro – in scienza dei materiali, un vuoto al quale è dovuto la porosità del materiale
 Poro – in micologia, un orifizio presente nei tubuli di alcune specie
 Poro nucleare – in biologia, elemento della membrana nucleare
 Pori di Kohn – in anatomia, un'interruzione della parete alveolare che mette in comunicazione due alveoli
 Ostio follicolare – in anatomia, i pori della pelle

Altro
 Poro – personaggio della mitologia greca e romana
 Poro – opera lirica di Christoph Willibald Gluck
 Poro, re delle Indie – opera lirica di Georg Friedrich Haendel
 Poro – elemento di alcuni tessuti, come la pelle e le foglie
 Poro – in lingua finlandese, nome attribuito alla renna (Rangifer tarandus)
 Poro – creature fittizie del videogioco League of Legends

Pagine correlate 
 Pori
 Porro (disambigua)

Altri progetti